Karlstadt henviser til:

 Karlstadt, by i Tyskland
 Karlovac, by i Kroatien
 Karlstad, by i Sverige

Se også 

 Andreas Karlstadt, tysk reformator